Parschau steht für
 Parschau, deutscher Name von Parszewo, Ortsteil von Lichnowy, Polen
 Harri Parschau (1923–2006), deutscher Karikaturist